Valters peut faire référence à :

Personnalités 

 Ēvalds Valters (1894–1994), acteur letton de théâtre et cinéma
 Kristaps Valters (1981- ), joueur letton de basket-ball
 Sandis Valters (1978- ), joueur letton de basket-ball
 Valdis Valters (1957- ), entraîneur letton de basket-ball

Patronyme letton